Lion, LION bzw. lion steht für:

 Lion (Adelsgeschlecht), italienisches Adelsgeschlecht aus dem Raum Padua
 Lion (Band), US-amerikanische Heavy-Metal-Band
 lion.cc, österreichische Internetbuchhandlung
 eine Märchenschachfigur, siehe Märchenschach #Lion
 Lion (Schokoriegel), Schokoriegel der Firma Nestlé
 Lion (Software), Frontend für das LEO-Wörterbuch
 Lion – Der lange Weg nach Hause, US-amerikanischer Spielfilm (2016)
 Lion, ehemalige US-amerikanische Automobilmarke der Lion Motor Car Company
 Le Lion, Halbmarathon zwischen Belfort und Montbéliard
 Le Lion, Originaltitel des Romans Patricia und der Löwe von Joseph Kessel
 F-21A Lion, US-amerikanische Bezeichnung der israelischen IAI Kfir (Jagdbomber)
 Mac OS X Lion, ein Betriebssystem
 Napier Lion, Flugmotor von Napier
 Lion Air, indonesische Fluggesellschaft
 Lion Brand, Firmenlogo des ehemaligen britischen Papier- und Schreibwarenherstellers John Dickinson & Co.

Lion ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Lion (1870–1962), Mitbegründer der deutschen Pfadfinderbewegung
 Alfred Lion (1908–1987), deutsch-US-amerikanischer Jazz-Produzent (Blue Note)
 Ferdinand Lion (1883–1968), Schweizer Schriftsteller
 Heinrich Albert Lion (1796–1867), deutscher Klassischer Philologe
 Hilde Lion (1893–1970), deutsche Sozialarbeiterin und Schulgründerin
 Johnny Lion (1941–2019), niederländischer Popsänger und Schauspieler
 Jules Lion (1809–1866), amerikanischer Lithograph, früher Fotograf und Maler in New Orleans
 Justus Lion (1829–1901), deutscher Pädagoge und Sportpionier
 Kurt Lion (1904–1980), deutsch-amerikanischer Physiker und Hochschullehrer
 Margo Lion (1899–1989), französische Schauspielerin
 Max Lion (1883–1951), deutscher Steuerrechtswissenschaftler
 Mosche Lion (* 1961), Bürgermeister von Jerusalem
 P. Lion (* 1959), italienischer Sänger, Pianist und Songautor
 Rudolf Lion (1843–1893), deutscher Förderer des Turnwesens
 Yves Lion (* 1945), französischer Architekt

Lion ist der Ringname von:
 Mitsuharu Misawa (1962–2009), japanischer Wrestler

Lion als Schiffsname:
 HMS Lion, Name von Militärschiffen
 Lion (Schiff, 1929), französisches Kriegsschiff

Lion ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Golfe du Lion, Bucht an der französischen Mittelmeerküste
 Kanton Le Lion-d’Angers, ehemaliger Kanton im französischen Département Maine-et-Loire
 Le Lion-d’Angers, Gemeinde im französischen Département Maine-et-Loire
 Lion (Allondon), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Allondon
 Lion-devant-Dun, Gemeinde im französischen Département Meuse
 Lion-en-Beauce, Gemeinde im französischen Département Loiret
 Lion-en-Sullias, Gemeinde im französischen Département Loiret
 Lion River in Namibia, siehe Löwenfluss
 Lion-sur-Mer, Gemeinde im französischen Département Calvados
 Lion-Gri, Ortschaft in der Ukraine
 Lion Sound, Meerenge im Palmer-Archipel, Antarktis

LIon steht als Abkürzung für:
 Lithium-Ionen-Akkumulator, eine wiederaufladbare Batterie mit hoher Energiedichte

Siehe auch:
 Lion Island
 Lions
 The Lion
 Lyon (Begriffsklärung)

Abkürzung